Groß Petrowitz ist der deutsche Name folgender Orte in Tschechien:

 Petrovice u Nového Bydžova, Gemeinde im Okres Hradec Králové
 Velké Petrovice, Gemeinde im Okres Náchod
 Petrovice, Ortsteil von Týniště nad Orlicí, Okres Rychnov nad Kněžnou, siehe Týniště nad Orlicí #Ortsgliederung
 Petrovice, Ortsteil von Velké Petrovice, Okres Náchod, siehe Velké Petrovice #Ortsgliederung